Валя-Лупулуй () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Валя-Лупулуй () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Валя-Лупулуй.
 Валя-Лупулуй () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Вултурень.
 Валя-Лупулуй () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Гергешть.
 Валя-Лупулуй () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Бару.
 Валя-Лупулуй () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративно підпорядковується місту Петирладжеле.